Klioni (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Klioni (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia